Plaats in Indonesië
 Ulee Ue (Indrapuri), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Ulee Ue (Samalanga), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh